Седловины и котловины Зюльца () — один из малых природно-территориальных комплексов (ПТК) 5-го порядка в Бергишес-Ланд (Северный Рейн-Вестфалия, Германия).

Иерархическая соподчинённость местных ПТК

Общая характеристика 
Природный территориальный комплекс находится в основном в водосборном бассейне реки Зюльц. Это холмистая местность в административных районах Кюртен и Линдлар.

На севере ПТК граничит с ПТК «Плато Дюнн» (338.20), на западе с ПТК «Высоты Бербройхера» (338.224), на юге с ПТК «Высокий хребет Леннепа» (338.223) и на востоке с ПТК «Плато Оберзюльц» (338.221) и ПТК «Плато Леппе» (338.222). Природный регион простирается с запада от Бисфельда (часть Кюртена) на северо-восток и включает район вокруг Ольпе (часть Кюртена), вдоль берега Зюльца. На востоке охватывает район вокруг Линдлара и далее до Фрилингсдорфа (район Линдлара) и на севере вплоть до Тира (часть Випперфюрта).

Седловины и котловины природного ландшафта сложены среднедевонскими граувакковыми песчаниками, сланцами, мергелями и известняками. В результате тектонических движений древние морские отложена были смяты в складки, разорваны разломами и в целом наклонены на северо-запад под углами от 21 до 47°. Культурный ландшафт характеризуется сельским и лесным хозяйством.

Примечания 

Физико-географическое районирование Германии
Ландшафтные регионы Северного Рейна-Вестфалии